NF2 est une abréviation qui peut désigner :

 Nationale féminine 2 (basket-ball)
 Le gène qui code la protéine Merlin, également appelée neurofibromine 2 ou schwannomine, impliquée dans certains cancers.